Lordelo ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 Lordelo (Felgueiras), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Felgueiras
 Lordelo (Guimarães), Gemeinde im Concelho de Guimarães
 Lordelo (Monção), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Monção
 Lordelo (Paredes)
 Lordelo (Vila Real)
 Lordelo do Ouro